Monowai désigne notamment :
 le lac Monowai, un lac de Nouvelle-Zélande ;
 la rivière Monowai, un cours d'eau de Nouvelle-Zélande ;
 le Monowai, un volcan sous-marin de Nouvelle-Zélande ;
 le , un croiseur auxiliaire de la  ;
 le , un navire océanographique de la  ;
 Monowai Energy, une fournisseur d'énergie russe.